Села:
 Ушня — Львівська область, Золочівський район
 Ушня — Чернігівська область, Менський район